Архиепархия Карачи () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Карачи, Пакистан. Архиепархия Карачи распространяет свою юрисдикцию на территорию провинции Синд. Кафедральным собором архиепархии Карачи является церковь святого Патрика в городе Карачи.

История 
20 мая 1948 года Римский папа Пий XII издал буллу Opportunis providentiae, которой учредил епархию Карачи, выделив её из архиепархии Бомбея. В этот же день епархия Карачи вошла в митрополию Бомбея.

15 июля 1950 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Rerum locorumque, которой преобразовал епархию Карачи в архиепархию.

28 апреля 1958 года и 9 ноября 2001 года архиепархия Карачи передала часть своей территории для возведения новой епархии Хайдарабада и нового апостольского викариата Кветты.

Ординарии архиепархии 
 епископ Джеймс Корнелиус ван Мильтенбург OFM(20.05.1948 — 28.04.1958) — назначен ординарием епархии Фейсалабада;
 кардинал Иосиф Кордейро (7.05.1958 — 11.01.1994);
 архиепископ Симеон Энтони Перейра (11.02.1994 — 20.11.2002);
 архиепископ Эварист Пинто (5.01.2004 — 25.01.2012);
 кардинал Джозеф Куттс (25.01.2012 — 11.02.2021, в отставке);
 архиепископ Бенни Марио Травас (11.02.2021 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Opportunis providentiae , AAS 41 (1949), стр. 62 
  Булла Rerum locorumque , AAS 43 (1951), стр. 66

Ссылки 
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Пакистана